Floris Jespers (1889 - 1965), peintre et graveur belge ;
 Jean-Jacques Jespers, journaliste et enseignant belge ;
 Jozef Jespers (1895-1967), homme politique belge.

Patronyme germanique